Isaac Okoronkwo, nigeryjski piłkarz, zawodnik FK Moskwa, uczestnik MŚ 2002
 Solomon Okoronkwo, nigeryjski piłkarz, zawodnik Herthy Berlin